Краснореченское сельское поселение — муниципальное образование в Грибановском районе Воронежской области.

Административный центр — село Краснореченка.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Краснореченка.

Примечания 

Муниципальные образования Грибановского района
Сельские поселения Воронежской области